Генрієта Надьова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Барбара Паулюс з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Барбара Паулюс (переможниця)
  Руксандра Драгомір (півфінал)
  Каріна Габшудова (1-ше коло)
  Патті Шнідер (2-ге коло)
  Барбара Шетт (1-ше коло)
  Генрієта Надьова (фінал)
  Деніса Хладкова (2-ге коло)
  Катаріна Студенікова (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Warsaw Cup by Heros 1997 Draw

1997
Тур WTA 1997